Hall of Fame Tennis Championships 1998 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках мировой серии.

В 1998 году турнир прошёл с 6 по 12 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Саргис Саргсян
 в парном разряде —  Джастин Гимельстоб и  Бретт Стивен

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Джейсон Столтенберг (№ 43 в мире на тот момент); впрочем австралиец не смог подтвердить свой статус, уступив в полуфинале. Джейсон, однако, стал сильнейшим из сеянных участников соревнования, единственным из элитной восьмёрки добравшимся до этой стадии. Титул же разыграли южноафриканец Невилл Годвин и индиец Леандер Паес, где представитель Азии одержал победу по итогам двух сетов. Прошлогодний чемпион — Саргис Саргсян — защищал свой титул, но уступил во втором раунде.

Парный приз также собрал ровный состав и также последний сеянный участник приза уступил в полуфинале. Титул же разыграли три австралийца: Скотт Дрейпер, Джейсон Столтенберг, Сэндон Столл и американец Дуг Флэк, где интернациональная пара оказалась сильнее на тай-брейке решающего сета. Прошлогодние чемпионы — Джастин Гимельстоб и Бретт Стивен — не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Леандер Паес обыграл  Невилла Годвина со счётом 6-3, 6-2.
 Паес выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Годвин уступает свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Дуг Флэк /  Сэндон Столл обыграли  Скотта Дрейпера /  Джейсона Столтенберга со счётом 6-2, 4-6, 7-6.
 Флэк выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Столл выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 ATP Тур 1998 года
 Мировая серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

США
Теннис
Июль 1998 года
1998